Een verkeersweg:
 N939 (België)
 N939b (België)
 N939 (Nederland), zie Provinciale weg 939

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing